Флаг городского округа город Волгоре́ченск Костромской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 октября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2030. 20 апреля 2006 года, решением Думы городского округа город Волгореченск № 35, было утверждено положение «О порядке использования официальной символики городского округа город Волгореченск Костромской области».

Флаг городского округа является символом городского округа, воспитывающим патриотическое чувство его жителей и уважение к истории города. Жители городского округа, а также иные лица, находящиеся на территории городского округа, обязаны уважать официальные символы города.

Описание 
«Флаг города Волгореченска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы: зелёную и голубую; поверх границы полос изображено жёлтое солнце, несомое на спине белой, с чёрной головой, стилизованной чайкой, расположенной в пределах голубой полосы».

Обоснование символики 
Флаг города Волгореченска разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и исторические особенности города.

Голубая полоса и парящая чайка указывают на расположение города на берегу реки Волги.

Город возник при строительстве электростанции Костромская ГРЭС, аллегорически отражённой на флаге солнцем. В геральдике солнце — символ света, тепла, жизненной энергии.

Зелёный цвет символизирует природу, молодость, рост; подчёркивает разнообразие природы, окружающей город.

Жёлтый цвет (золото) — символ интеллекта, богатства, стабильности и уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, преданности, искренности, а также символ чистого неба и водных просторов.

Чёрный цвет символизирует покой, мудрость, вечность бытия.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением чайки